Cursus – in archeologia, struttura di grandi distese parallele di cumuli con fossati esterni
Cursus – in metrica, accorgimento retorico che ha lo scopo di conferire un particolare ritmo alla parte desinenziale di una frase
Cursus honorum – ordine sequenziale degli uffici pubblici tenuti dall'aspirante politico sia nell'antica Roma
Cursus publicus – il servizio imperiale di posta che assicurava gli scambi all'interno dell'Impero romano